Denys Kharitonovitch Panasyuk (en  ; mai 1900, Hanschyna - , Kiev) est un avocat et homme politique soviétique ukrainien. Il est député de la  convocation du Soviet suprême de l'URSS et membre du Comité central du Parti communiste de 1954 à 1966. De 1947 à 1953, il est ministre de la Justice de la République socialiste soviétique d'Ukraine et, d'août 1953 à février 1963, son procureur général (alors subordonné au ).

Références 

 

Personnalité inhumée au cimetière Baïkove
Naissance en mai 1900
Naissance dans le gouvernement de Podolie
Décès en juin 1984
Décès à Kiev
Décès en RSS d'Ukraine
Décès à 84 ans